Der North Bangkok University Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bankok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2006 gegründet. Seine erste Saison spielte der Verein 2010 in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Der Verein spielte bis 2016 in der Region Bangkok. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Verein fortan in der Thai League 4, Region Bangkok. Die erste Saison schloss man als Meister ab. 2018 wurde man ebenfalls Meister und stieg in die Thai League 3 auf. Die Saison 2020/21 wurde der Verein Meister der Bangkok Metropolitan. In den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga konnte man sich jedoch nicht durchsetzen.

Vereinserfolge 
 Thai League 4 – Bangkok: 2017, 2018 
 Thai League 3 – Bangkok Metropolitan Region: 2020/21, 2021/22, 2022/23

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im North Bangkok University Stadium (Rangsit) in Pathum Thani aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern und ist Eigentum der Bangkok Universität.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 27. Januar 2023

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Trainerchronik

Weblinks 
 
 
 
 North Bangkok University FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 North Bangkok University FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 North Bangkok University FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Gegründet 2006
Fußballverein aus Bangkok